Templul lui Confucius se poate referi la:
 Templul lui Confucius din Beijing
 Templul lui Confucius din Qufu